Hrvatska:
 Dugopolje, naselje i općina kod Splita
 Dugopolje (Gračac), naselje u općini Gračac

Vidi i:
 Dugo Polje (razdvojba)